Лыжный переход Байкал — Баренцево море — лыжный переход (марш) в СССР, совершенный в 1934—1935 годах.

Самый длинный лыжный переход в СССР, не имеющий аналогов в мировой истории лыжного спорта и вооружённых сил.

Так же назывался — «Лыжный переход Байкал — Мурманск» .

История 

Старт перехода состоялся 30 ноября 1934 года от озера Байкал, финиш — 30 апреля 1935 года в Мурманске. Длина перехода — около  Длительность путешествия составила  В некоторых источниках конечным маршрутом перехода указано Белое море.

Маршрут перехода: Нижнеангарск (северная часть озера Байкал) — Туруханск — Обдорск — Архангельск — Мурманск, с преодолением Байкальского хребта, через тайгу и тундру, по незаселенным районам с ночевками в спальных мешках на снегу (последние  были пройдены пешком с лыжами на плечах).

Переход совершили 5 военнослужащих 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог — комсомольцы-динамовцы Попов И. Г. (инструктор физподготовки полка, начальник команды), К. Н. Бражников, Е. Ф. Егоров, А. П. Куликов и А. Е. Шевченко (младшие командиры), с двумя собаками.

В ходе перехода участники вели общественно-политическую, разъяснительную и научную работу.

На маршруте были созданы 4 пункта, где хранились обмундирование, продукты, лыжи и другое снаряжение. Также существовала договорённость с Востсибпушниной, в факториях которой лыжники могли получить питание. С собой несли  запас продуктов, а общая масса груза на человека доходила до  Кроме этого использовали нарты, на которых везли запасные лыжи, одежду и спальные мешки.

Самым трудным был первый отрезок пути — Нижнеангарск — Тарасовка — Кежма. Безлюдная горная местность с горными склонами с уклонами до  Сначала преодолевали малопроходимые Байкальские хребты, почти сто километров шли по воде, так как реку Нирендукан, вопреки ожиданиям, не сковал лёд, а передвигаться по берегам не давала обрывистая местность. Из-за образования толстой ледяной корки пришлось бросить мешки и сломавшиеся нарты. Скорость преодолевания гольцов не превышала километра в час, которую ещё больше замедляли подъёмы по торосам высотой в несколько метров. В результате путь до первого пункта занял  вместо  Паёк, рассчитанный с небольшим запасом — на  закончился на  20 декабря закончили преодолевать последний Байкальский кряж. После первого населённого пункта на пути — Тарасовки — лыжники пошли на северо-запад, преодолев за четверо суток Ленско-Каренский кряж и пройдя руслом Ангары 2 января достигли Кежмы. Здесь они были осмотрены врачом, сменили обмундирование и запаслись продуктами и боеприпасами.

В Москву в день окончания перехода была направлена телеграмма:
«Москва.
Центральный Комитет ВЛКСМ, НКВД, Центральный совет «Динамо», Главное управление пограничной и внутренней охраны, ВСФК.
Лыжный переход Байкал — Мурманск закончен 30 апреля в  Расстояние пройдено за  Все мы здоровы, готовы выполнить любое задание партии и правительства. Шлём горячий первомайский привет из далекого Заполярья.
Попов, Куликов, Шевченко, Бражников, Егоров».

Постановлением ЦИК СССР от 8 мая 1935 года все участники перехода были награждены Почётными грамотами ЦИК СССР и ценными подарками:«Отмечая исключительные трудности лыжного перехода Байкал — Мурманск, перекрывшего расстоянием  все имевшие до сих пор место лыжные переходы как в СССР так и за границей, совершенного командой Н-ского полка НКВД, Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Наградить грамотой ЦИК Союза ССР и ценными подарками участников лыжного перехода Байкал — Мурманск — руководителя перехода т. Попова И. Г., инструктора физподготовки полка и младших командиров полка: тт. Шевченко А. Н., Куликова А. П., Бражникова К. Н., Егорова Е. Ф.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР И. Акулов».

Память 
 В книге А. Н. Рыбакова «Страх» (Москва, издательство «Книжная палата», 1991 год) описана встреча главного героя романа с участниками перехода.
 Решением Иркутского горисполкома одна из улиц города была названа «Улицей лыжного перехода».

См. также 
 Травин, Глеб Леонтьевич — проехал на велосипеде вдоль всех границ СССР.
 Военные лыжники

Примечания

Ссылки 
 Дальние лыжные переходы и пробеги.
 Развитие лыжного спорта в СССР.
 Пятерка отважных.